Il singolare del torneo di tennis Manila Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Fromberg che ha battuto in finale Neil Borwick 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Jamie Morgan (secondo turno)
 Richard Fromberg (Campione)
 Mario Visconti (quarti di finale)
 Neil Borwick (finale)

 Filip Dewulf (quarti di finale)
 Roger Smith (primo turno)
 Xavier Daufresne (secondo turno)
 Daniel Marco (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Manila Challenger 1992